Гай Цестий Галл ():
 Гай Цестий Галл (консул 35 года) — древнеримский политический деятель.
 Гай Цестий Галл (консул-суффект 42 года) — древнеримский политический деятель, сын предыдущего.